Fagnano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Fagnano Olona, Lombardiet, Provincia di Varese, 
 Fagnano (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 Fagnano (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Bologna, 

Robotskapade Italienförgreningar